Coldstream – miejscowość w Australii, w Wiktoria
 Coldstream – miasto w USA, w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Coldstream – jednostka osadnicza w USA, w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Coldstream – miejscowość Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej
 Coldstream – miejscowość Kanadzie, w Nowa Szkocja
 Coldstream – miejscowość w Południowej Afryce, w Prowincja Przylądkowa Wschodnia
 Coldstream – miasto w Szkocji, w hrabstwie Scottish Borders
 Coldstream F.C.